Saponara – comune italiano nella Città metropolitana di Messina
 Saponara di Grumento – nome con cui era precedentemente conosciuto il comune italiano di Grumento Nova
 Michele Saponara – avvocato e politico italiano
 Riccardo Saponara – calciatore italiano